Reiner steht für:

 Reiner (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Reiner (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Reiner Gamma, Gebiet im Oceanus Procellarum auf dem Mond
 Reiner, Form des Westernsattels, siehe Reitsattel #Westernsattel
 Reiner SCT deutscher Hersteller von Lesegeräten für Chipkarten 

Siehe auch:
 Rainer (Begriffsklärung)
 Reinher
 Reimer